Czarna lista (informatyka)
 Czarna lista (serial telewizyjny)
 Czarna lista Hollywood
 Czarna lista Hollywood (film)
 Czarna lista Świętego Mikołaja